Ялинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Пулинський район
 Ялинівська сільська рада — Хмельницька область, Летичівський район